Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар 2016 проводился со 2 по 4 декабря 2016 года в городе Минск на арене «Минск-Арена».

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Илья Шоломицкий / Екатерина Кириллова, победившая в финале команду Игорь Платонов / Наталья Рудницкая. Бронзовые медали завоевала команда Дмитрий Баркан / Алина Павлючик, победившая в матче за 3-е место команду Павел Петров / Полина Петрова.

Формат турнира 
Команды делятся на 2 группы (в группе A — 5 команд, в группе B — 4 команды), где играют по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в группах первое место, выходят сразу в полуфинал плей-офф; команды, занявшие в группах 2-е и 3-е место, играют в четвертьфиналах за выход в полуфинал наперекрест (2-е место группы А с 3-м местом группы Б, и наоборот). Далее в плей-офф розыгрыш проводится по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Матчи играются в 8 эндов.

При ранжировании команд по результатам группового этапа при равенстве количества побед преимущество получает победитель личной встречи. Если команды не встречались (на групповом этапе играли в разных группах) или у более чем двух команд одинаковое количество побед, то ранжирование проводится по сумме тестовых бросков в дом (, в сантиметрах, команда с меньшим значением занимает более высокое место).

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в полуфиналы плей-офф
  Проходят в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных команд 2017

Чемпионаты Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар
Спорт в Белоруссии в 2016 году
Спортивные соревнования в Минске
Декабрь 2016 года